Línea 130 puede referirse a:

 Línea 130 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 130 de colectivos de Rosario.
 Línea 130 de autobuses de Madrid.
 Línea 130 de ómnibus de Montevideo.